Diego de Almagro (Chile) — comuna do Chile, na região de Atacama

Pessoas 
 Diego de Almagro, o Velho (1475–1538) — conquistador espanhol que comandou a conquista do Chile
 Diego de Almagro, o Moço (1522–1542) — filho do anterior

Desambiguações de antropônimos